Gunzenbach ist der Name geographischer Gegenstände:

Ort:
 Gunzenbach, Ortsteil von Markt Mömbris im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Gewässer:
 Gunzenbach, Abschnittsname am Oberlauf des Gailsbachs (zum Mittelrhein) vor Manubach, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Gunzenbach (Hohlenbach), linker Zufluss des dort auch Biegenbach genannten Hohlenbachs bei Gunzenbach, Markt Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Gunzenbach (Oos), linker Zufluss der Oos in Baden-Baden, Baden-Württemberg
 Gunzenbach, Oberlaufname der Rechenberger Rot, teils auch Rotach, bis zur Buchmühle von Jagstzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Gunzenbach (Tiefegraben), linker Zufluss des Tiefegrabens (zur Bühler) zwischen Heilberg und Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Gunzenbach, in unklarem Wechsel mit Beutelsbach, Abschnittsnamen vor Beutelsbach des Schweizerbachs, linker Zufluss der Rems in Endersbach, beide Orte zur Stadt Weinstadt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Gunzenbach (Wolfgangsee), südwestlicher Zufluss des Wolfgangsees in Sankt Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Bundesland Salzburg

Siehe auch:
 Gonzenbach
 Guntenbach
 Gunzenach/Kobelach
 Gunzengraben, linker Zufluss des Lochbachs bei Markelsheim, Stadt Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Kunzenbach